Trimley kan syfta på: 

 Trimley Lower Street
 Trimley St Martin
 Trimley St Mary